Malinalco, città del Messico
 Malinalco, comune dello stato di Messico
 Malinalco, sito archeologico dello stato di Messico